Американський штат Аризона поділяється на 15 округів.

Аризона